

Runda de calificari 

|}

Runda 1 

|}

Runda 2 

|}

Runda 3 

|}

Runda 4 

|}

Sferturi de finala 

|}

Semi-finale 

|}

Finala 

Sezoanele Cupei UEFA
1999 în fotbal
2000 în fotbal